Arrow (Engels voor pijl) kan verwijzen naar:
Arrow (Birmingham), een historisch motorfietsmerk
Arrow (Chicago), een historisch motorfietsmerk
Arrow Jazz FM, een Nederlands commercieel radiostation
Arrow Classic Rock, een Nederlands commercieel radiostation
Arrow Rock Festival, een muziekfestival in Nederland
Arrow Dynamics, een achtbaanbouwer
Arrow (zanger), een zanger uit Trinidad en Tobago
Arrow (raket), een antiraketraketsysteem
Arrow (Warwickshire), plaats in Groot-Brittannië
Arrow (rivier), een rivier in Nieuw-Zeeland
Arrow (televisieserie), een tv-serie over de Green Arrow-comics
AVRO CF-105 Arrow, een Canadese straaljarer uit de jaren 1950

Personen met de achternaam Arrow
Kenneth Arrow, econoom en geestelijk vader van de paradox van Arrow